Гу́ты:

 Гуты — древнегерманское племя.

Топонимы 
 Гуты — село в Тульчинском районе Винницкой области.
 Гуты — село в Конотопском районе Сумской области.
 Гуты — посёлок городского типа в Богодуховском районе Харьковской области.
 Гуты - железнодорожная станция на линии Харьков — Сумы Южной железной дороги

См. также 
 Гута